Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Memphis Open 2017. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 11. bis 12. Februar 2017 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 47 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Memphis (Tennessee)